Проф. Бартоломе Бенасар () е френски историк и писател, специалист по нова история на Испания и Латинска Америка. Носител на голямата награда за история на Френската академия на науките. Преподава в Тулузкия университет.

Роден е на 8 април 1929 г. в град Ним, Лангедок, Южна Франция.

Библиография

Научни трудове 
 Valladolid au siècle d'or. Une ville de Castille et sa campagne au XVIe. siècle. París/La Haye, Mouton, 1967 (дисертация)
 La América espanola y portuguesa, siglo XVI a XVIII, Madrid, Akal., 1980.
 Un siècle d'or espagnol (vers 1525-vers 1648), Paris, Изд. „Robert Laffont“, 1982.
 L’Histoire des Espagnols, Paris, Изд. „Armand Colin“, 1985.
 Les Chrétiens d’Allah. L'histoire extraordinaire des renégats, XVIe ‑ XVIIe siècle, съавтор Люсил Бенасар, Paris, 1989.
 1492. Un monde nouveau?, съавтор Люсил Бенасар, Paris, Изд. „Perrin“, 1991.
 Histoire de la Tauromachie, Paris, Изд. „Éditions Desjonquères“, 1993, (ISBN 2-904227-73-3)
 Franco, Paris, Librairie Académique Perrin, coll. „Histoire“,‎ mars 1995, 23 × 14 cm, 408 p. ISBN 978-2-262-01025-6
 La Carrera de Indias: Histoire du commerce hispano-américain (XVIe-XVIIIe siècles), съавтор Антонио Гарсия-Бакеро, Paris, Изд. „Éditions Desjonquères“, 1997, 256 p. ISBN 2-84321-003-8
 Le XVIe siècle, трето издание, Paris, Изд. „Armand Colin“, 1997. (съавтор Жан Жакар)
 XVI век, С., Изд. „Рива“. 2011, 416 с. ISBN 978-954-320-380-2 (съавтор Жан Жакар)
 Le Voyage en Espagne: anthologie des voyageurs français et francophones du XVIe au XIXe siècle, съавтор Люсил Бенасар, Paris, Изд. „Robert Laffont“, coll. „Bouquins“, 1998, 1312 p. ISBN 2-221-08078-5
 Chrétiens et Musulmans à la Renaissance, Actes du 37e colloque international du CESR, sous la direction de Bartolomé Bennassar et Robert Sauzet, éditions Honoré Champion, 1998.
 Franco, Enfance et adolescence, Éditions Autrement, 1999.
 Histoire du Brésil 1500 -2000, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2000. (съавтор Richard Marin)
 Cortés le conquérant de l'impossible, Paris, Éditions Payot, 2001, 356 p. ISBN 2-228-89475-3
 Le Temps de l’Espagne, XVIe ‑ XVIIe siècle, съавтор Bernard Vincent, Paris, Изд. „Hachette“, 2001, 250 p. ISBN 2-01-279022-4
 L'inquisition espagnole 15e – 19e siècles, Paris, Изд. „Hachette“, collection „Pluriel“, 2002, 382 p. ISBN 2-01-270542-1
 La guerre d'Espagne et ses lendemains, Paris, Librairie Académique Perrin, coll. „Pour l'histoire“,‎ octobre 2004, 24 × 16 cm, ill., couv. ill., 548 p. ISBN 2-262-02001-9 и 978-2-262-02001-9
 Le Lit, le pouvoir et la mort: Reines et Princesses d'Europe de la Renaissance aux Lumières, Paris, Изд. „De Fallois“, 2006, 270 p. ISBN 2-87706-605-3
 Vélasquez: une vie, Paris, Изд. „De Fallois“, 2010, 330 p. ISBN 978-2-87706-730-0
 Histoire de Madrid, Paris, Изд. „Perrin“, 2013. ISBN 978-2-262-03445-0

Роман 
 Le dernier saut, екранизиран през 1970 г.

Бележки 

Френски историци
Френски романисти
Възпитаници на Парижкия университет
Доктор хонорис кауза
Окситанци
Родени в Ним
Починали в Тулуза